Dohaavtalet kan syfta på:

 Dohaavtalet (2008) – avtal mellan Libanons regering och opposition 
 Dohaavtalet – fredsavtal mellan JEM och sudanesiska regeringen 2011, även DDPD 2011
 Dohaavtalet (2020) – avtal undertecknat 2020 gällande USA:s utträde ur Afghanistan, även Agreement for Bringing Peace to Afghanistan